Messier 99, spiralna galaksija u zviježđu Berenikina kosa
 M-99 (autoput u Michiganu, SAD)
 Barrett M99, snajper
 Etorphine, opioid Etorphine (Immobilon ili M99)